Black and Blue (álbum) — dos Rolling Stones
Black and Blue (EP) — da banda Uh Huh Her
Black and Blue (home video) — do Black Sabbath
Black & Blue — álbum dos Backstreet Boys
Black 'N Blue — banda de glam metal
Black Blue & You Tour — turnê dos Black Eyed Peas

Desambiguações de música